Бе́лое озеро — озеро в восточном административном округе Москвы, в районе Косино-Ухтомском. С 2006 года является частью территории природно-исторического парка «Косинский». С близлежащими озёрами составляет Косинское трехозёрье.

Описание 

Белое озеро — самое крупное в Косинском озёрном комплексе. Имеет овальную форму, площадь водного зеркала составляет 27,5 га. Ширина между противоположными берегами — 710 и 530 метров. Максимальная глубина — 19 метров, средняя — 4,5 метра. Название озера произошло от характеристики воды. Это неглубокий, хорошо прогреваемый эвтрофный водоём; вода прозрачная, дно песчаное, местами покрыто илом. Питание озера происходит за счёт грунтовых и поверхностных вод. Также в его юго-западной части имеется сток, который соединяется со стоком Чёрного озера. Берега пологие, сухие, почти на всех имеется сельская застройка. С восточной стороны находится храмовый комплекс и каменное здание Косинской фабрики.

Озеро расположено в бассейне реки Нищенки. Сток проходит через Косинский ручей, далее через Пономарку и Нищенку. С северо-западной стороны водоём соединён протокой с Чёрным озером. Медленный водообмен связан с маловодностью протоки, которая периодически высыхает летом. Озеро отрезано от Кузьминских прудов жилым комплексом Жулебино, также от Ухтомской и Кожуховской водных систем — коллектором, который перекрывает артезианские скважины. В 1950 году, в период добычи торфа, между Белым и Чёрным озёрами прорыли искусственный водоём, в результате чего они находятся на одном уровне.

Происхождение 
Озеро имеет шесть стадий развития, которые соотносятся с определёнными периодами голоцена. Существует две версии происхождения Косинского трехозёрья — ледниковое (этой версии придерживаются официально) и карстовое. По форме ложа озеро напоминает воронку, это одна из причин, по которой ученые предполагают карстово-суффозионное происхождение. В настоящее время механизм возникновения Косинских озёр достоверно не выяснен.

История 

Впервые водоем упоминается в завещании князя Владимира Серпуховского, которое датируется началом XV века. В конце XVII века на берегу озера Пётр Алексеевич поставил судостроительную верфь, на которой начал сплавлять первые фрегаты. Весь «потешный флот», созданный Петром, позже перенесли из Косина на Плещеево в Переславль-Залесский.

Профессор Григорий Александрович Кожевников в 1908 году основал на берегу биологическую станцию для изучения гидробиологии озёр. Результаты исследований с 1924 года ежегодно публиковались на русском и немецком языках. Годом ранее постановлением СНК РСФСР эта территория была включена в Косинский заповедник. Благодаря микробиологу Сергею Кузнецову данные о Косинских озёрах были включены в мировые справочники. Но после смерти Кожевникова в 1933 году природоохранная деятельность в стране начала ослабевать, Косинский заповедник упразднили, а в феврале 1941 года закрыли биостанцию. С этого времени началась экологическая трагедия Косинских озёр.

Надпись на памятном камне на берегу Белого озера:

В 1985 году был организован клуб защитников природы — «Экополис-Косино». Благодаря его сотрудникам в марте 1994 года при взаимодействии с итальянским экологическим клубом «Падуя» Косинскую территорию включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО (позднее утратила свой статус). В 2006 году Постановлением Правительства Москвы был основан «Природно-исторический парк „Косинский“», в состав которого также вошло Белое озеро.

Научные исследования 

В 1908 году для систематического изучения флоры и фауны водоёмов и определения этапов истории развития на берегу Белого озера была открыта Косинская биологическая станция (летняя станция Московского общества любителей аквариума и комнатных растений), где впервые начались исследования, связанные с эвтрофированием озёр. На станции были сделаны многие научные открытия: Георгий Винберг разработал способ определения продукционно-деструкционных процессов, Виктор Сергеевич Ивлев выдвинул идея энергетического подхода при изучении трофических связей, которую впоследствии использовал Сергей Кузнецов при изучении микробиологических процессов, баланса азота и фосфора в озёрах, а также Сергей Николаевич Дуплаков использовал сукцессионный подход при изучении обрастаний. Базу посещали океанолог Лев Зенкевич, гидробиолог Сергей Зернов, микробиолог и эколог Георгий Гаузе и многие другие учёные. Исследования на Косинских озёрах проводились в содружестве с биологом Николаем Кольцовым и гидробиологом Сергеем Скадовским.

Исследования российских лимнологов того времени опережали работы зарубежных коллег. В Университете штата Висконсин (США) лекции по лимнологии читаются по трудам Косинской биологической станции, в библиотеках Берлина, Хельсинки, Стокгольма имеется библиография по материалам изучения Косинских озёр. В настоящее время на Белом озере проводятся орнитологические, ботанические, геологические и гидрологические исследования.

Экология 
Водоём регулярно загрязняется из-за посыпания солью в зимнее время МКАД, также из-за ловли рыбы и устройства на льду «домиков» рыболовов. Мусор в озёрные воды попадает из многочисленных свалок на территории Косинского района: у Чёрного озера, в Кожухове, в Рудневе, мусор для засыпки коллектора, котлованной застройки высотных зданий. Так как озеро находится в черте города, в него поступают ливневые стоки с огородов жителей, территории фабрики, что повышает содержание биогенных веществ, и способствуют эвтрофированию, из-за чего в воде наблюдается недостаток кислорода. В зимнее время без принудительной аэрации может происходить вымирание рыбы.

Флора и фауна 

В озёрной воде встречаются: аир, тростник, два вида камыша — озёрный и укореняющийся, повой вздутый, череда облиственная, зюзник европейский, кипрей волосистый и элодея канадская. Водоем окружают ракита, дубы (до 90 см в диаметре ствола), чёрная ольха, тополя гибридного происхождения. На территории храмового комплекса высажены западные туи, голубые ели, лесные сосны, ясень пенсильванский и роза морщинистая.

Из водоплавающих и околоводных птиц встречается кряква, речная крачка, сизая чайка, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, варакушка, камышовая овсянка, желтоголовая трясогузка, речной сверчок, соловьи, садовая славка, камышевка-барсучок, черношейная поганка и камышница. Осенью прилетают лебеди-кликуны, серощёкая поганка, серый гусь, шилохвость, широконоска. В 2016 году в озере стали селиться раки. В 2018 году экологи заметили ондатру.

Зоны водоёма справа от церкви и у протоки являются нерестовыми. Из рыб в озере встречаются карп, серебряный карась, лещ, белый амур, окунь, щука, верховка, плотва, жерех, судак, сом и налим. Также можно встретить виды, занесенные в Красную книгу города Москвы — линь и ёрш обыкновенный. На зарыбление выпускали стерлядь, судака, леща, карпа, серебряного карася, щуку, угря и форель.

Досуг 

На берегу озера приспособлен песчаный пляж для купания, действует пункт проката лодок, детский морской клуб, дом рыбака и спасательная станция МЧС с собаками-спасателями. Также есть специально выделенные зоны для рыбалки и пикника с мангалами, беседками, урнами, лавками и столами.

В 2016 году на Белом озере впервые проходили воркаут-соревнования за Кубок Work Hard Out. Рядом с озером проводятся праздники, например День Военно-Морского Флота, а также фестивали, как День Нептуна, которые сопровождаются анимационной программой, спортивными состязаниями, водными аттракционами, конкурсами и викторинами
. Ежегодно Косинский морской клуб спускает ботик Петра I и утраивает театрализованное представление.

В 2019 году в Косино построили мост, между «Белым» и «Чёрным озером». Новый мост был построен в замен старого, узкого, ветхого моста по просьбе местных жителей.

Зимой в озере организуют проруби для крещенских купаний, с пунктами переодевания и обогрева.
Зоны отдыха вокруг озера обрабатывают от клещей.

Как добраться 
 От метро «Выхино» на любой маршрутке или автобусе, которые проходят поселок Косино.
 Пешком до поселка от железнодорожной станции Косино.
 На автомобиле до стоянки у спортбазы ФК «Локомотив» и пляжа Белого озера.

См. также 
 Список особо охраняемых природных территорий Москвы
 Красная книга Москвы
 Природно-исторический парк «Косинский»

Примечания 

Озёра Москвы
Бассейн Нищенки (притока Москвы)
Косино-Ухтомский район
Охраняемые природные территории Москвы